DPL steht für:
 Danny Plett & Liberation, siehe Danny Plett
 Datamax Programming Language, eine Programmiersprache für Etikettendrucker
 Democratic Party of Lesotho, eine politische Partei in Lesotho
 Deutsche Paintball Liga
 Diamant Prüflabor Idar-Oberstein
 Dynamic Probing Light, siehe Rammsondierung #Sondiergeräte
 Kfz-Kennzeichen für Powiat Polkowicki, Polen

DpL steht für:
 Demokraten pro Liechtenstein, eine politische Partei in Liechtenstein

Dpl steht für:
 Dämpfungsplan, ein früherer Ausdruck für Übertragungsplan

Abkürzung